Le nom Evers vient du bas allemand et du néerlandais, prénom patronymique signifiant  (haut-allemand Éberhard, anglais Everard). Les variantes incluent Everse, Everts ou encore Evertsz. Parmi les personnalités portant ce nom de famille et ses dérivés :

Evers 
 Alfred Evers (1935-2018), homme politique belge.
 Caroline Evers-Swindell (née en 1978), rameuse néo-zélandaise. Sœur jumelle de Georgina.
 Charles Joseph Evers (1773-1818), général d'Empire belge.
 Charles Evers (1922-2020), activiste et homme politique américain.
 Diane Evers (née en 1956), joueuse de tennis australienne professionnelle dans les années 1970.
 Ernest Evers (1874-1945), acteur et scénariste américain.
 Frank Evers Beddard  (1858-1925), zoologiste britannique.
 Georgina Evers-Swindell (née en 1978), rameuse néo-zélandaise. Sœur jumelle de Caroline.
 Jan Willem Evers (1756-1832), homme politique néerlandais.
 Jason Evers (1922-2005), acteur américain.
 Jürgen Evers (né en 1965), sprinteur ouest-allemand.
 Korneel Evers (né en 1979), acteur et artiste de cabaret néerlandais.
 Medgar Evers (1925-1963), défenseur des droits de l'homme et membre de la NAACP (association nationale pour la défense des gens de couleur).
 Meike Evers (née en 1977), rameuse allemande.
 Myrlie Evers-Williams (née en 1933), militante américaine du mouvement afro-américain des droits civiques.
 Sampson Evers (1592-1659), homme politique anglais.

Everts 
 Harry Everts (né en 1952), pilote belge de motocross, quadruple champion du monde. Père de Stefan Everts.
 Sabine Everts (née en 1961), athlète ouest-allemande, spécialiste du saut en longueur et de l'heptathlon. 
 Stefan Everts (né en 1972), pilote de motocross belge. Fils de Harry.

Patronyme néerlandais